Паспал () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино. Население составляет 27 человек.

Политическая ситуация 
Паспал подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Ардино — Ресми Мехмед Мурад (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кырджалийской области